Juvancz Iréneusz (1882–1950) matematikus, statisztikus, középiskolai tanár
 Juvancz Iréneusz (1910–1982) orvos, biometrikus